Glomerula nuntia är en ringmaskart som beskrevs av Ziegler 1984. Glomerula nuntia ingår i släktet Glomerula och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
nuntia